Amfreville (Calvados)
 Amfreville (Mancha)
 Amfreville-la-Campagne
 Amfreville-la-Mi-Voie
 Amfreville-les-Champs (Eure)
 Amfreville-les-Champs (Sena Marítimo)
 Amfreville-sous-les-Monts
 Amfreville-sur-Iton

Desambiguações de topônimos